COX-1, COX-2, cyklooksygenaza, oksydaza cytochromu c – enzymy
 Cox (Francja) – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pyrénées, w departamencie Górna Garonna.
 Cox (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Alicante, w Walencji
 Cox Green (Wielki Manchester), Cox Green – wieś w Anglii
 Gmina Cox Creek – gmina w USA
 (1476) Cox – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Osoby noszące nazwisko Cox 
 Alan Cox (strona ujednoznaczniająca)
 Allan V. Cox (1921–1997) – amerykański geofizyk
 Archibald Cox (1912–2004) – amerykański prawnik
 Billy Cox (ur. 1941) – amerykański basista, członek Band of Gypsys i The Jimi Hendrix Experience
 Brian Cox (ur. 1946) – brytyjski aktor filmowy i telewizyjny
 Britteny Cox (ur. 1994) – australijska narciarka
 C. Jay Cox (ur. 1962) – amerykański reżyser i scenarzysta
 Calli Cox (ur. 1977) – gwiazda filmów porno
 Carl Cox (ur. 1962) − DJ oraz producent house /techno
 Christina Cox (ur. 1971) − kanadyjska aktorka telewizyjna i filmowa, kaskaderka
 Claire Cox (ur. 1975) – angielska aktorka
 Courteney Cox (ur. 1964) – amerykańska aktorka telewizyjna i filmowa, modelka
 David Cox (strona ujednoznaczniająca)
 Donald L. Cox (1936–2011) – działacz ugrupowania Czarne Pantery.
 Elbert Frank Cox (1895–1969) – amerykański matematyk
 Ernest Cox (1883-1959) – angielski przedsiębiorca
 Harvey Cox (ur. 1929) – teolog protestancki
 Ian Cox (ur. 1971) – piłkarz reprezentujący Trynidad i Tobago
 James Cox (strona ujednoznaczniająca)
 Jordan Cox (ur. 1992) – tenisista amerykański
 Kenyon Cox (1856–1919) – amerykański malarz, ilustrator
 Lara Cox (ur. 1978) − australijska aktorka
 Lionel Cox (1930–2010) – australijski kolarz
 Lynne Cox (ur. 1957) – amerykańska pływaczka
 Marjorie Cox Crawford – australijska tenisistka
 Marvyn Cox (ur. 1964) – brytyjski żużlowiec
 Maureen Cox Starkey (1946–1994) – pierwsza żona Ringo Ringo Starra
 Michael Cox – brytyjski pisarz
 Nikki Cox (ur. 1978) – amerykańska aktorka
 Oscar Cox (1880–1931) – brazylijski piłkarz
 Pat Cox (ur. 1952) – irlandzki polityk, dziennikarz i prezenter telewizyjny
 Paul Cox, Paulus Henriqus Benedictus Cox (ur. 1940) –australijski reżyser, scenarzysta
 Rohanee Cox (ur. 1980) – australijska koszykarka
 Ronny Cox (ur. 1938) – amerykański aktor i piosenkarz
 Ryan Cox (1979–2007) – południowoafrykański kolarz
 Shana Cox (ur. 1985) – brytyjska lekkoatletka
 Simon Cox (ur. 1987) – irlandzki piłkarz
 Wally Cox (1924–1973) – amerykański komik i aktor
 Willem Hendrik Cox (1861–1933) – holenderski lekarz neurolog